Svratka (rivier), rivier in Tsjechië. 
 Svratka (okres Žďár nad Sázavou), stadje in Tsjechië.